Ordet invers har flere betydninger:
 Invers (matematik) – i betydningen "det modsatte"
 Inverst element – et begreb fra gruppeteori inden for matematikken. Specialtilfælde er
 Additiv invers (negativ værdi)
 Multiplikativ invers (reciprok værdi)

Se også 
 Antonym – ord med den modsatte mening.